Фонд Кверини Стампалья был основан в 1869 году в Венеции графом Джованни Кверини, последним потомком семьи Кверини Стампалья. Фонд хранит наследие знатной семьи Кверини, жившей в Венеции на протяжении многих лет. В коллекции фонда находятся памятники как исторического и художественного наследия, так и современного искусства. В фонд входят:

 главная Библиотека, по завещанию её основателя открытая до поздней ночи и работающая в праздничные дни;
 музей с характерной атмосферой аристократического дома XVIII века;
 залы, отведённые для постоянных выставок.

Над интерьером и экстерьером здания фонда Кверини Стампалья работал архитектор Карло Скарпа.

История 
История фонда связана с историей семьи Кверини Стампалия, в особенности с её последним потомком, графом Джованни Кверини. В 1868 году он передал своё имущество — имение, книги и коллекции произведений искусства — Венеции. Джованни Кверини хотел создать учреждение, способствующее развитию различных учений и «полезных наук» и было бы всегда открыто для посетителей даже тогда, когда другие культурные учреждения города закрыты.

Семья Кверини Стампалия 
Семья Кверини относится к числу первых основателей Венеции. В течение веков члены семьи принимали активное участие в политической, экономической и культурной жизни города.

В 1310 году недовольный правлением дожа Пьетро Градениго Марео Кверини вместе с Баджамонте Тьеполо участвует в тайном заговоре. Владения семьи были разделены на несколько частей, часть из них была передана церкви Санта-Мария Формоза. В XIV веке Джуанне Кверини купил греческий остров Астипалея. В 1527 году остров был завоёван турками и получил название «Стампалья».

В XVIII веке кардинал Анджело Мария Дурини - блестящий учёный, принимавший активное участие в культурной жизни Европы того времени, - основал библиотеку имени Кверини в Брешии.

Политик Андреа Кверини был покровителем Карло Гольдони, который посвятил ему одну из своих комедий. Кверини также был другом художника Пьетро Лонги, тот подарил Андреа свою картину «Семь заповедей».

Граф Джованни Кверини 
Последний представитель семьи Кверини, Граф Джованни, родился в 1799 году. Его отец, Альвизе Кверини, был послом Венеции в Париже в период падения республики. Он был первым, кто принял имя Стампалья, чтобы отличаться от других носителей фамилии при дворе Наполеона в Милане. С этого момента «двойное имя» закрепилось за семьёй, а впоследствии перешло и на название фонда. Мать Джованни, Мария Тереза Липпомано, изучала право, искусство и литературу, химию, физику и естественные науки; у неё была своя большая лаборатория. Она также занималась пополнением книжного собрания. В течение всей жизни Джованни много путешествовал, обогащая свои познания в области технологий. Он занимал сразу несколько должностей в администрации Венеции и являлся членом сразу нескольких институтов культуры и общественных учреждений.

В 1869 году граф скончался, завещав всё своё имущество городу Венеция и всему миру: семейное имение, земли, дома, книги, печатные документы, картины, мебель, произведения искусства, монеты, медали. В том же году открылся дом-музей Кверини.

Музей 
Первый этаж комплекса воссоздает аристократическую атмосферу резиденции семьи Кверини Стампалья. Невероятные коллекции драгоценной мебели, картин, фарфора, глобусов, тканей и скульптур создают неразрывную связь с изысканной атмосферой роскошных комнат дворца.

Библиотека 
В библиотеке собрано более 350 тысяч книг и документов. В соответствии с соглашением, заключенным с муниципалитетом Венеции, она имеет статус муниципальной библиотеки исторического центра. Для посетителей старше 16 лет вход бесплатный. В читальном зале доступно более чем 32 000 книг и более 350 периодических изданий, а также около 20 ежедневных местных, национальных и международных газет.

Ссылки 
 Официальный сайт Fondazione Querini Stampalia website

История Венеции
Музеи Венеции
Появились в 1869 году в Италии